Kreis 3 bezeichnet:
 einen Stadtteil von Winterthur, siehe Seen (Winterthur)
 einen Stadtteil von Zürich, siehe Wiedikon